Jean-François Guépin (1745-1821), homme d'église français, député aux États généraux de 1789 ;
 Victor Guépin (1764-1818), homme politique français ;
 Jean-Baptiste-Pierre Guépin (1778-1858), médecin et botaniste français ;
 Alphonse Guépin (1808-1878), architecte français ;
 Ange Guépin (1805-1873), médecin et personnalité politique française ;
 Ange-Jean Guépin (1866-1954), médecin français.